Vollblut bezeichnet:
 Vollblüter, Pferde, deren Abstammung auf Araberpferde zurückgeht
 Vollblut-Konserve, Blutkonserve, die konserviertes Blut mit allen seinen Bestandteilen enthält